Куванч Оразов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1929 году в Безмеине. Член КПСС с 1961 года.

С 1945 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1945—1985 гг. — колхозник колхоза «12 лет РККА», красноармеец, сельскохозяйственный работник в Ашхабадской области, председатель колхоза «Социализм» Ашхабадского района Ашхабадской области Туркменской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Туркменской ССР 6-го и 7-го созывов, Верховного Совета СССР 9-го, 10-го и 11-го созывов.

Умер в Ашхабадском районе в 1985 году.

Ссылки 
 Некролог 

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва